Сан Хосе де Гонзалез има више значења:

 Сан Хосе де Гонзалез (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де Гонзалез (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику